Името Ковачевци носят две български села:

 Ковачевци (Област Перник)
 Ковачевци (Софийска област)